Donath oder Donáth ist ein deutscher und ungarischer Familienname.

Namensträger 
 Adolph Donath (1876–1937), tschechoslowakischer Kunstkritiker
 Alfred Donath (1932–2010), Schweizer Mediziner und Präsident des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds
 Annerose Matz-Donath (* 1923), deutsche Journalistin und Opfer des Stalinismus
 Anna Donáth (* 1987), ungarische Politikerin, MdEP
 Barry Donath (1932–2001), australischer Kugelstoßer
 Bruno Donath (1870–1929), deutscher Physiker und Erfinder
 Carl Donath (1819–1877), deutscher Gutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Dirk Donath (* 1961), deutscher Architekt und Informatiker
 Ede Donáth (1865–1945), ungarischer Komponist und Dirigent
 Eduard Donath (1848–1932), österreichischer Chemiker und Hochschullehrer
 Emanuel Donath (1888–1976), ungarischer Rabbi
 Eva Klein-Donath (1895–1959), deutsche Schauspielerin
 Felix Donath (* 1993), deutscher Radrennfahrer
 Ferenc Donáth (1913–1986), ungarischer Politiker
 Friedrich Donath (1908–1985), deutscher Hochschullehrer
 Gabriel Ambrosius Donath (1684–1760), deutscher Maler
 Gustav Donath (1878–1965), österreichischer Bibliothekar, Komponist, Musikwissenschaftler und Hochschullehrer
 György Donáth (1904–1947), ungarischer Politiker
 Hanna Donath (* 1979), deutsche Autorin und Journalistin
 Hanns Ander-Donath (1898–1964), deutscher Organist an der Dresdner Frauenkirche 1936–1945
 Helen Donath (* 1940), US-amerikanische Opernsängerin
 Ilse Donath (* 1923), deutsche Tischtennisspielerin
 Johann Donath (1866–1941), deutscher Buchdrucker, Redakteur und Politiker (SPD)
 Johannes Donath (1906–1989), deutscher Kletterer, Bergsteiger und SED-Funktionär
 Judith Donath (* 1962), US-amerikanische Informatikerin

 Lars Donath (* 1980), deutscher Sportwissenschaftler und Hochschullehrer
 Leopold Donath (1842–1876), deutscher Rabbiner und Autor
 Ludwig Donath (1900–1967), österreichischer Schauspieler
 Martin Donath (1904–1966), deutscher Volkswirt und Hochschullehrer
 Matthias Donath (* 1975), deutscher Kunsthistoriker, Bauforscher und Autor
 Orna Donath (* 1976), israelische Soziologin
 Oskar Donath (1882–1940), tschechoslowakischer Schriftsteller und Lehrer
 Peter Donath (* 1962), deutscher Schauspieler
 Philipp B. Donath, deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Roland Donath (1960–1998), deutscher Rechtswissenschaftler
 Rolf Donath (1929–2017), deutscher Sportmediziner und Leichtathlet

 Ruth Neuberger-Donath (1914–2009), österreichisch-israelische Altphilologin
 Tanja Donath (* 1971), sorbische Sängerin
 Ursula Donath (* 1931), deutsche Leichtathletin
 Willem Frederik Donath (1889–1957), niederländischer Physiologe und Hygieniker

Siehe auch 
 Donat
 Donath GR, ehemalige Gemeinde sowie deutscher Name der Ortschaft Donat GR in der Gemeinde Muntogna da Schons der Region Viamala des Schweizer Kantons Graubünden.

Weblinks 
 Donath bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname
Ungarischer Personenname